Hördler ist der Familienname folgender Personen:

 David Hördler (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Frank Hördler (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Stefan Hördler (* 1977), deutscher Historiker